Brachypelma emilia — вид наземного птицееда, эндемик Мексики. Как и красноколенный птицеед, это послушный птицеед и популярен в торговле домашними животными. Он медленно растёт, и, как и многие птицееды, самки могут жить десятилетиями.

Описание 
Птицеед эмилия, также известная как красноногий тарантул, имеет тело тёмного цвета со вторым суставом его ног, являющимся розовым, красным или оранжевым. Его панцирь светлого цвета с характерным чёрным треугольником спереди. После линьки цвета становятся более выраженными.

Взрослая самка имеет тело длиной около 65 мм с размахом ног 12,5 см и весом от 15 до 16 г.

Сохранение 
Все виды Brachypelma были включены в Приложение II CITES в 1994 году, что ограничивает торговлю. Тем не менее, большое количество тарантулов, пойманных в дикой природе, продолжают контрабандой вывозиться из Мексики, включая виды Brachypelma.

Размножение 
Размножаются редко. Нельзя предугадать как гибель самца, так и сроки, через которые самка может создать кокон. Обычно это происходит через 2-8 месяцев. Но кокон самка может и не создавать, а просто отложить яйца в естественном укрытии.

Примечания

Ссылки 
 Brachypelma emilia на Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

Пауки-птицееды
Паукообразные Южной Америки
Эндемики Мексики